Gaiswinkler ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Gaiswinkler (1905–1979), österreichischer Beamter und Politiker (SDAP, SPÖ), Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus, Abgeordneter zum Nationalrat
 Johann Gaiswinkler (* 1961), österreichischer Offizier des Bundesheeres und Brigadekommandant